Это список всех сотовых телефонов, произведённых компанией Motorola.

A-серия 

Серия состоит преимущественно из дорогих, функциональных смартфонов и коммуникаторов бизнес-класса. Большинство аппаратов имеет сенсорное управление и откидную, прозрачную крышку-флип.

Начало серии в 1999 году, положила модель A6188, которая затем вылилась в линейку Accompli. Развитие идей Accompli, получили аппараты на EZX платформе, и сохранили концепцию до сих пор.

C-серия 
Серия состоит из бюджетных, недорогих телефонов. Открыла серию модель Motorola C330. Первая с цветным дисплеем C350 (модели серии C1xx, как ни странно появились позже), которая на момент выхода была чуть-ли не единственной на рынке с цветным дисплеем.
Благодаря этому и очень низкой цене, аппарат завоевал огромную популярность, и проложил путь следующим моделям серии. Среди прочих известных моделей серии, можно отметить не менее популярную C650 и C975/C980.

E-серия 

Не очень дорогие телефоны направленные на прослушивание музыки, целевой аудиторией которых является молодёжь. Одной из самых известных моделей серии стала E398 — обладая двумя мощными стерео-динамиками, аппарат прослыл настоящим «магнитофоном в кармане». Другой известной моделью стала E680, которая во многом повторила судьбу E398, только на рынке Азии. Его преемник E690 был переименован и вышел как ROKR E6.

Не менее известны также UMTS аппараты E770 и E1000, успешно продававшиеся на рынке западной Европы. Однако последующие потенциально успешные модели E1060 и E1120 в широкое производство так и не попали.

Впоследствии E-серию полностью заменила линейка ROKR.

i-серия 

Серия телефонов для iDEN сетей в Северной Америке.

M-серия 

Современная M-серия, это небольшая линейка аппаратов-клонов европейских моделей, для сервиса FOMA японского оператора NTT DoCoMo.

Интересной является только модель M702iG, которая внешне является копией RAZR V3x, однако её «железо» эквивалентно модели RAZR² V9.

Модель M702iS — полная копия RAZR V3xx, а M1000 почти полная копия модели A1000, только с Wi-Fi вместо aGPS, и немного другим дизайном.

Но до неё, в 1999 году существовала другая M-серия:

MB-серия 

Новая серия бюджетных смартфонов на базе операционной системы Android.

MPx-серия 

Серия состоящая из смартфонов и коммуникаторов на базе Windows Mobile. Открыл серию MPx200 (ранее этот смартфон был анонсирован как Motorola V700) и, несмотря на слабые характеристики и устаревшую версию ОС на момент выхода, обрёл большую популярность благодаря низкой цене. Последующие же модели несколько раз откладывались и в результате MPx100 был отменён, MPx220 попал ограниченным тиражом в
некоторые регионы по «космической» цене, а наделавший много шума коммуникатор MPx отменили, однако большую партию уже изготовленных аппаратов распродали на территории Азии (по некоторым данным, для этого региона его производили и позже). На этом серию свернули и запланированные MPx230 и MPx 2 не попали даже в разработку. Серию MPx полностью заменили новой серией QWERTY-смартфонов — Q.

MS-серия 

Линейка аппаратов, специально для CDMA сетей Южной Кореи. Некоторые интересные модели представляют собой клоны популярных GSM моделей. Например MS500 внешне копирует RAZR V3, а MS700 клон KRZR K1.

KRZR (K-серия) 

Одна из линеек, созданных в поисках второй золотой жилы. На этот раз, это не только тонкий, но и узкий RAZR.

Какого-то особенного внимания на рынке концепция не получила, а потому, выпустив всего две модели, о ней благополучно забыли.

PEBL (U-серия) 

Камешек — так можно охарактеризовать телефоны этой серии. Попытка создать ещё один имиджевый телефон, как RAZR V3. Первая модель была анонсирована как PEBL V6, однако к выходу в продажу её переименовали в PEBL U6. Со стартовой ценой в $1000 аппарат с треском провалился в продаже, и чтобы хоть как-то окупить его разработку, в компании быстро приняли решение создать множество различных цветов, чем перевели его в разряд дешёвого продукта.

На североамериканском рынке также выходила модель PEBL U3. На этом существование серии фактически закончилось. Спустя два года новую модель U9 сходу определили в линейку ROKR, несмотря на отсутствие даже намёка на наличие каких-либо музыкальных способностей. Модель JEWEL U9 является по сути тем же MOTO U9, только в другом корпусе.

Q-серия 
Смартфоны c QWERTY-клавиатурой на платформе Windows Mobile, призванные конкурировать с продукцией BlackBerry.

RAZR (V, VE-серии) 
Линейка тонких, имиджевых раскладушек, начало которой положила легендарная RAZR V3, которая просто взорвала рынок мобильных технологий. Считается что именно этот телефон начал выводить компанию из кризиса.

За время производства RAZR вышло не менее десяти различных модификаций оригинального V3 — V3c, V3t, V3r и т. д., которые отличались как внешне, так и аппаратно. Не менее успешная рестайлинговая модель V3i также выходила в нескольких версиях, среди которых наиболее известны RAZR V3i D&G и RAZR V3i iTunes. Последним настоящим RAZR стала модель RAZR maxx V6 и её версия в более «традиционном» корпусе RAZR V3xx. Модели из «новой» линейки RAZR² полностью потеряли связь в дизайне с оригинальной моделью V3 и, несмотря на хорошую рекламу, продались не лучшим образом. Разрабатываемый VE1 в широкое производство не попал.

RIZR (Z-серия) 
Линейка телефонов в форм-факторе слайдер (чем и обусловлен индекс «Z» в названии). Начало линейке задал RIZR Z3, однако в последующем линейку расформировали по неизвестным причинам.
Модель RIZR Z6 непонятным образом причислили к музыкальным ROKR, а модели Z8 и Z10 и вовсе остались без конкретного позиционирования и официально значатся с приставкой «MOTO».

ROKR (E, EM-серии) 

Серия музыкальных телефонов, призванных заменить E-серию. В отличие от своих предшественников, вся музыкальность в этих аппаратах заключается в наличии стандартного разъёма 3,5 для наушников и больше ни в чём.

Родоначальник серии — ROKR E1 провалился в продажах, поскольку являлся просто перелицованным E398 и имел «космическую» цену за довольно скудные технические характеристики. ROKR E2 не вышел за пределы рынка Азии, поскольку был очень не оптимизированным и работал нестабильно. ROKR E3 практически сразу же отменили (предположительно из-за спорного дизайна и ужасной эргономики). ROKR E6 попал в серию случайно. Изначально он должен был называться E690, а потому его музыкальные способности посредственны. Таким образом единственными массовым и близким к начальной концепции E398 становится ROKR E8 и его бюджетная версия EM30.

EM-серия 
Бюджетная линейка ROKR.

SLVR (L-серия) 

Серия «тонких» моноблоков, созданная на волне популярности RAZR. Первый телефон в серии, изначально был анонсирован под названием SLVR V8, однако к выходу в продажу был переименован в SLVR L7.

Изначально это был не самый доступный телефон, поэтому почти одновременно с ним проектировались бюджетные версии V270 и V280, которые к выходу в продажу были переименованы в L2 и L6 соответственно.

V-серия 

Серия дорогих телефонов бизнес-класса в форм-факторе раскладушка. Прямые наследники первого в мире телефона в этом форм-факторе — Motorola StarTAC.

Среди известных моделей серии можно отметить некогда популярную V60i, первые в мире телефоны в форм-факторе ротатор V70 и V80 и, конечно же, RAZR V3.
Впрочем, V3 открыл новую линейку — RAZR, которая впоследствии полностью заменила V-серию. Последняя модель в серии — V1150 на рынок попала уже как RAZR V3x.

W-серия 

Новая серия бюджетных телефонов, созданная с целью замены C-серии. Большинство моделей — клоны друг друга, с минимумом изменений. Более того, почти все модели разработаны сторонними компаниями.

ZINE (ZN-серия) 

Изначально открыл серию первый массовый камерофон компании — ZINE ZN5, и обозначил будущее линейки, направленной на фото решения. Младшей моделью должен был стать анонсированный ZINE ZN300 с камерой 3.1Mpix.
Но в итоге он был переименован и потерял индекс «ZINE» в названии, став просто MOTO ZN300. Модель ROKR ZN50 также имеет 3.2Mpix камеру, однако причислен к музыкальной линейке ROKR и продаётся только в Южной Корее.

Другие 
Единичные модели, не попавшие ни в одну хоть сколько-нибудь значимую серию.
 Motorola AURA
 Motorola VE66
 Motorola VE538

Примечания 
Модели отсортированы в таблицах по платформам. Некоторые малоизвестные платформы кратко описаны ниже:
 P2K — традиционная платформа для большинства телефонов Motorola.
 ODM — аппараты спроектированные сторонними компаниями для Motorola. В таких телефонах, как правило, от Motorola только корпус. В основном это бюджетные телефоны серии C и W, однако есть и исключения.
 Legacy — программная платформа старых (до 2000 года) телефонов «Моторола», в которую входят также аппараты серий Accompli и StarTAC.
 Mobile Linux — в эту категорию попадают аппараты на программной платформе EZX (сенсорное управление), LJ (аппараты с традиционным управлением) и другие, платформа которых сделана на основе ядра Linux.

 Список моделей
Списки:Телефоны